Tábori László (1931–2018) atléta, közép- és hosszútávfutó 
 Tábori László (1947) író, Kelet-kutató